Paphiopedilum platyphyllum — многолетнее трявянистое растение семейства Орхидные.

Вид не имеет устоявшегося русского названия.

Синонимы 
 Paphiopedilum stonei var. platyphyllum (T.Yukawa) J.M.H.Shaw, 2002
 Paphiopedilum fumi — не зарегистрированное торговое название.
 Paphiopedilum stonei var. latifolium — не зарегистрированное торговое название.
 Paphiopedilum sugiyamii — не зарегистрированное торговое название.

История описания 
Был обнаружен доктором Yoshishige Tachibana 25 апреля, 1964 года. 20 растения были собраны из которых 15 растения были отправлены в питомник Fumimasa Sugiyama (Yamayo Noen orchids). В 2002 году описан, как вариация Paphiopedilum stonei var. platyphyllum. Под этим названием одно из растений получило награду за заслуги от Американского орхидологического общества в 1981 году под названием 'Ruth Kennedy'. В 2002 году растение было признано отдельным видом.

Некоторые авторы считают, что Paphiopedilum platyphyllum является естественным гибридом Paphiopedilum kolopakingii × Paphiopedilum stonei.

Этимология 
Видовое название «platyphyllum» отражает не типичную для рода ширину листьев.

Биологическое описание 
Побег симподиального типа, скрыт основаниями 5—7 листьев.

Листья широкие, до 18 см в длину и 3 см в ширину. По информации из другого источника до 60 см длиной.

Цветонос до 50 см длиной, одиночный, в начале роста вертикальный, впоследствии поникающий, несет от 5 до 9 долго не увядающих цветков.

Цветки 10 см в диаметре<ref name="orchidspecies">{{Cite web |url=http://www.orchidspecies.com/paphplatyphyllum.htm |title=platyphyllum видовой очерк на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia |access-date=2009-11-18 |archive-date=2009-01-25 |archive-url=https://web.archive.org/web/20090125222443/http://orchidspecies.com/paphplatyphyllum.htm |deadlink=no }}</ref>, с ароматом мёда.

Хромосомы — 2n=26.

 Ареал, экологические особенности 
Найден на Калимантане, в штате Саравак на высоте около 800 метров над уровнем моря, вблизи вершины горы Букит-Кана.

Наземное растение. Встречается на известковых обрывах. Почва: гумус, лиственный опад и осколки камней. Цветёт в марте — июне.

Относится к числу охраняемых видов (I приложение CITES).

 В культуре 
Относится к медленно растущим видам.

Цветение в конце зимы — начале весны.

Минимальная температура не ниже 15,5 °C. Средняя дневная температура в местах произрастания вида — 21—23 °C. Цветение стимулируется понижением температуры до 19 °C.

Свет: 750—1200 FC. В природе листья Paphiopedilum platyphyllum средне-зеленого цвета, поскольку растения растут в достаточно тенистых местах.

Относительная влажность воздуха: от 50 % и выше.

Посадка в пластиковые и керамические горшки с несколькими дренажными отверстиями на дне, обеспечивающими равномерную просушку субстрата.

Частота полива подбирается таким образом, чтобы субстрат внутри горшка не успевал высохнуть полностью.

Основные компоненты субстрата: см. статью Paphiopedilum.

Периода покоя нет.

 Грексы 
По данным The International Orchid Register.
 Paphiopedilum Fumimasa Sugiyama (J.L.Fischer), 2002 (= Paphiopedilum platyphyllum × Paphiopedilum sanderianum ♂)
 Paphiopedilum Kee Chin Lim (Taieri Pride), 2001 (= Paphiopedilum platyphyllum × Paphiopedilum malipoense ♂)
 Paphiopedilum Lawless Platyvoo (G.Lawless), 2001 (= Paphiopedilum platyphyllum × Paphiopedilum Voodoo Magic ♂)
 Paphiopedilum Poulsbo Canary (S.Ware), 2004 (= Paphiopedilum platyphyllum × Paphiopedilum armeniacum ♂)
 Paphiopedilum Sandi's Melody (A.C.Salzman), 2008 (= Paphiopedilum platyphyllum × Paphiopedilum primulinum ♂)
 Paphiopedilum Yellow Tiger (F.Capriccio), 1984 (= Paphiopedilum platyphyllum × Paphiopedilum glanduliferum ♂)
 Paphiopedilum Duke of Marlborough (R-J.Quen), 2007 (= Paphiopedilum platyphyllum × Paphiopedilum philippinense ♀)
 Paphiopedilum Hsinying Pariplaty (Ching Hua), 2001 (= Paphiopedilum platyphyllum × Paphiopedilum parishii ♀)
 Paphiopedilum Hsinying Platynice (Ching Hua), 2003 (= Paphiopedilum platyphyllum × Paphiopedilum Berenice ♀)
 Paphiopedilum Hsinying Stone (Ching Hua), 2006 (= Paphiopedilum platyphyllum × Paphiopedilum stonei ♀)
 Paphiopedilum Oso Stone (N.Powell), 1993 (= Paphiopedilum platyphyllum × Paphiopedilum Procrustes ♀)
 Paphiopedilum Pink Dolphin (B.Fraser), 2007 (= Paphiopedilum platyphyllum × Paphiopedilum Deperle ♀)
 Paphiopedilum Platy Swith (J.L.Fischer), 2002 (= Paphiopedilum platyphyllum × Paphiopedilum Saint Swithin ♀)
 Paphiopedilum Stella Lim (K.Richards), 2003 (= Paphiopedilum platyphyllum × Paphiopedilum delenatii ♀)
 Paphiopedilum Taiwan (Ching Hua), 2003 (= Paphiopedilum platyphyllum × Paphiopedilum rothschildianum'' ♀)

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Quene RJW, 2003, Paphiopedilum platyphyllum is a separate species. Orchid Dig. 67. (3): 152—156.
 Gruss O, 2001, Paphiopedilum platyphyllum (Orchidaceae): eine neue Art von Borneo. Orchidee 52. (1): 84—87.
 Braem, Guido J., and Guy Chiron. Paphiopedilum. Saint-Genis Laval, France: Tropicalia, 2003.
 Karasawa, K. «Karyomorphological Studies on Nine Species of Paphiopedilum». Bulletin of the Hiroshima Botanical Garden 8 (1986): 23—42.
 Koopowitz Harold, Comstock James, Woodin Carol. Tropical Slipper Orchids: Paphiopedilum and Phragmipedium Species and Hybrids. Timber Press, 2007. ISBN 0-88192-864-X.

Ссылки 
 Фотографии Paphiopedilum platyphyllum на сайте flickr.com
 Видовой очерк на сайте slipperorchids.info
 Paphiopedilum platyphyllum видовой очерк на сайте Internet Orchid Species Photo Encyclopedia
 Paphiopedilum platyphyllum на сайте Tropicos.org. Missouri Botanical Garden.

Орхидные
Комнатные растения
Флора Юго-Восточной Азии